

Droit 
En droit, un suspect est un individu soupçonné d'avoir commis une infraction.
 Sous la Révolution française : Loi des suspects (1793).

Littérature 
 Signe Suspect est un roman policier américain de Patricia Cornwell, publié en 2005.
 Langelot suspect est le treizième roman de la série Langelot par le Lieutenant X.

Linguistique 
 En linguistique, un son suspect est un son que l'on peut remplacer par un autre sans changer le sens du mot.

Cinéma 
 Suspect est un film de Scott Walker, sorti en 2013.

Télévision 
 Suspect numéro 1 (Prime Suspect) est une série télévisée britannique créée par Lynda La Plante et diffusée entre le  et le  sur le réseau ITV ;
 Suspect numéro 1 est une émission française sur faits divers et affaires judiciaires présentée par Jacques Legros diffusée entre le  et le  sur TMC ;
 Suspects, série télévisée britannique diffusée depuis 2014 ;
 Suspects, série télévisée néerlandaise diffusée depuis 2017 ;
 Suspect, un téléfilm américain de Guy Ritchie, sorti en 2007 ;
 Suspect, série télévisée de 2022.

Jeux vidéo 
 Suspect, un jeu vidéo édité en 1983

Astronomie 
 En astronomie, le terme de Local Group Suspect, ou LGS désigne un ensemble de cinq galaxies naines considérées comme susceptibles d'appartenir à la structure dont fait partie notre Voie lactée, le Groupe local.

Voir aussi 

 Suspects